Enriqueta Catalina Inés de Anhalt-Dessau (en alemán, Henriette Katharina Agnes von Anhalt-Dessau; Dessau, 5 de junio de 1744-ibidem, 15 de diciembre de 1799) fue una princesa de Anhalt-Dessau por nacimiento, deán de la Abadía de Herford, y por matrimonio baronesa de Loën.

Biografía 
Inés era una hija del príncipe Leopoldo II Maximiliano de Anhalt-Dessau (1700-1751) de su matrimonio con Gisela Inés (1722-1751), hija del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen. A la edad de seis meses, fue hecha canonesa en la Abadía de Herford; esto debía de ser de por vida. Desarrolló una relación particularmente estrecha con sus hermanas, María Leopoldina y Casimira. Ella las siguió a Detmold, cuando ellas se casaron ahí. Como hermana mayor, Inés asumió los deberes de representación en la corte en Dessau, hasta que su hermano Leopoldo III se casó. Después retornó a Detmold. Después de la muerte de sus dos hermanas, se trasladó a la Abadía de Herford en 1769, donde se convirtió en deán.

Se casó el 26 de octubre de 1779 en la Mansión de Bosfeld, en Rheda-Wiedenbrück, con el barón Johann Jost de Loën, señor de Cappeln y Tecklenburg (1737-1803), hijo de Johann Michael von Loën. La madre de Johann Jost era prima hermana de Catharina Elisabeth Goethe, la madre de Johann Wolfgang von Goethe. A partir de 1795, Inés y Johann Jost vivieron en Dessau y tuvieron gran interés en la vida social de la ciudad. Estuvieron en estrecho contacto con sus parientes de Goethe. Después de una visita, ella escribió en 1796: En Dessau, el recuerdo de los primeros tiempos nos deleitó: la familia Loën demostró ser confortable, parientes de confianza y pudimos recordar los primeros días y horas juntos en Frankfurt.

El hijo de Inés, Federico, después se convirtió en mariscal de la corte en Dessau; su hija Inés fue la esposa del conde Enrique Ernesto Leopoldo de Seherr-Thoss.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Eva Labouvie: Schwestern und Freundinnen: zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation, Böhlau Verlag Köln Weimar, 2009, p. 321 ff

Princesas de Anhalt-Dessau (casa de Ascania)
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Dessau